

Lokalizacje

Austria 
 Gmain – dzielnica St. Stefan am Walde

Niemcy 
 Gmain – dzielnica Dorfen
 Bayerisch Gmain – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land

Zobacz też 
 Gmein
 Großgmain